Міхаелла Крайчек і Кароліна Плішкова були чинними чемпіонками, але вирішили того року не брати участі.
Чжань Хаоцін і Анабель Медіна Гаррігес виграли титул, у фіналі перемігши пару Лара Арруабаррена і Ралука Олару з рахунком 6–4, 7–6(7–5).

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
 Main Draw

Nurnberger Versicherungscup, парний розряд
2015
Nurnberger Versicherungscup, парний розряд